Název Mnichov nese několik sídel:

 Mnichov (München) – hlavní město Bavorska v Německu
 Mnichov (okres Cheb) – obec (bývalé město) v okrese Cheb
 Mnichov (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Mnichov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Mnichov (Vrbno pod Pradědem) – část města Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál
 Mnichov (Libčeves) – vesnice v obci Libčeves v okrese Louny
 Mnichov (Velké Chvojno) – vesnice v obci Velké Chvojno v okrese Ústí nad Labem
 Mnichov u Zahrádek – zaniklá ves u Zahrádek na Českolipsku
 Mírová – obec v okrese Karlovy Vary, původně Münchhof, do 9. května 1955 česky Mnichov

jiný význam
 zkrácené označení Mnichovské dohody
 Mnichov (film), snímek zaobírající se masakrem izraelských sportovců na Letních olympijských hrách 1972 v Mnichově

Externí odkazy